Роджер С. Кристиансен (р. , , Коннектикут, США)– американский телевизионный директор. Кристиансен работал в качестве директора, заместителя директора и технического координатора ряда известных телевизионных сериалов.

Известен по проектам таким как:
 Разговор на чистоту
 Призраки дома Хатэвэй
 Wake up in America
 Друзья (более 25 эпизодов)
 Drake & Josh
 Tango Down
 Key exchange

Примечания